Schomburgk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Hermann Schomburgk
 Moritz Richard Schomburgk